F5
 F5 — ген коагуляционного фактора V.
 F5 — категория торнадо по шкале Фудзиты, соответствующая опустошительному.
 Nikon F5 — фотокамера.
 f5.ru — русскоязычный интернет-портал.
 F5 (газета) — еженедельная газета о русскоязычном интернете.
 F5 (одежда) — бренд модной одежды
 F5 (алгоритм) — алгоритм поиска редуцированного базиса Грёбнера полиномиального идеала, предложенный французским математиком Жаном Карлом Фажере.
 F5 — функциональная клавиша на компьютерной клавиатуре. В некоторых программах (браузерах, файловых менеджерах) используется для обновления содержимого окна. В двухпанельных файловых менеджерах традиционно используется для копирования файлов.
F5 (корпорация) — «F5 Networks, Inc.» — Компания в области сетевого предоставления приложений, балансировки трафика, оптимизации и сетевой безопасности.
 F5 (фильм) — короткометражный фильм Тимофея Жалнина.
 F5 (альбом) — студийный альбом группы «Слот».
 F5 (кинофестиваль) — российский кинофестиваль короткометражного кино.

F-5
 Нортроп F-5 «Фридом Файтер»/«Тайгер» II — американский лёгкий истребитель 1950—1960-х годов.
 Шэньян F-5 — экспортное обозначение истребителя Шэньян J-5, китайской копии советского МиГ-17.
 F-5 — коронный приём американского рестлера Брока Леснара.